

Sigle 
 Osteogenesis imperfecta o Osteogenesi imperfetta – malattia caratterizzata da eccessiva fragilità ossea

Codici 
 OI – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Oio (Guinea-Bissau)

Musica 
 Oi! – sottogenere musicale del punk rock

Guerra 
 Oi (incrociatore) – incrociatore leggero giapponese in servizio durante la seconda guerra mondiale
 O-I – carro armato superpesante giapponese costruito tra 1944 e 1945

Altro 
 Oi – gruppo etnico del Laos
 Ōi – comune giapponese della prefettura di Fukui
 Oi – società di telecomunicazioni brasiliana